Jacob Paludan Duus (født 9. juni 1972) er en dansk musiker, klipper og visuel producer kendt for De 7 Drab (2009), Zulu Djævleræs (2007) og Den Sorte Box (2006).

Musikere fra Danmark